Hsin-k’ai Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinkai He (vattendrag i Kina, Inre Mongoliet), 
 Liu He (vattendrag i Kina, Liaoning), 
 Daqing He (vattendrag i Kina, Liaoning), 
 Xinkai He (vattendrag i Kina, Jilin, lat 41,36, long 125,67), 

Robotskapade Kinaförgreningar